Конденсация (теплотехника).
 Конденсация (коллоидная химия).
 Конденсация (естественнонаучный термин).
 Реакция конденсации
 Конденсация Клайзена
 Конденсация по Кневенагелю
 Конденсация Бозе-Эйнштейна
 Конденсация Доджсона